Johann Heugel ist der Name folgender Personen:

* Johann Heugel (Komponist) (um 1510 – 1584/85), deutscher Komponist
 Johann Heugel (Oberamtmann) (1553–1601), deutscher Kammermeister und Oberamtmann

Siehe auch:

 Johannes Heugel (um 1540–1582), deutscher Theologe